Dodane peut faire référence à:

 Georges-Henri Dodane, connu sous son nom de scène Dorville, acteur et chanteur français.
 Michel Dodane, comédien et un romancier français.
 L’usine des horlogeries Dodane.